

Patronymie

 Christopher Lasch (1932-1994) est un historien et sociologue américain.
 Kary H Lasch (1914-1993), photographe suédois.
 Otto Lasch (1893-1971) est un général d'infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 (1787-1863) est un botaniste et mycologue allemand, dont l’abréviation botanique standard est Lasch.
Homonymie de patronyme